Таганский парк:

 Таганский парк — парк в Железнодорожном районе Екатеринбурга.
 Таганский парк — парк в Москве.